Osoby o tym nazwisku:
 Hatem Romdhani – tunezyjski zapaśnik 
 Hattem Romdhani – tunezyjski zapaśnik